Panurgopsis är ett släkte av tvåvingar. Panurgopsis ingår i familjen lövflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lövflugor
Panurgopsis